Иван Богатырь — имя следующих персоналий:
* Богатырь, Иван Александрович (род. 1975) — украинский футболист и тренер.
 Богатырь, Иван Иванович (1919—1982) — советский военный, Герой Советского Союза.